Сан-Каетано () — испаноязычный топоним в честь католического святого Каэтана Тиенского.

 Сан-Каетано — муниципалитет в северо-восточной части Колумбии.
 Сан-Каетано — деревня в Мексике, штат Чьяпас.